Freiberger steht für:
 Freiberger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Freiberger (Pferd), Pferderasse aus der Schweiz

Freiberger ist der Name folgender Unternehmen:
 Freiberger Brauhaus, deutsche Brauerei
 Freiberger Lebensmittel, Hersteller von Tiefkühlpizza
 Freiberger Präzisionsmechanik, Hersteller von Messgeräten

Siehe auch:
 Freyberger
 Freiberge, eRegion in der Schweiz